Никита Медве́дев:
 Медведев, Никита Всеволодович (1950—2018) — советский и российский художник.
 Медведев, Никита Олегович (род. 1994) — российский футболист.